Bundestagswahlkreis Cuxhaven steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Bundestagswahlkreis Cuxhaven
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Osterholz
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Stade II
 Bundestagswahlkreis Stade – Cuxhaven